Assaracus (Oudgrieks: , Assarakos) was een zoon van Tros en Calirrhoë, dochter van Scamander. Hij was prins van Troje en echtgenoot van Hieromneme. Hij was de vader van Capys, de grootvader van Anchises en de overgrootvader van Aeneas.

Noten 
 Homerus, Ilias, XX, 232
 Apollodorus, Bibliotheke, III, 12, 2

Koning in de Griekse mythologie